Рокпорт има више значења:
 Рокпорт (Вашингтон)
 Рокпорт (Масачусетс)
 Рокпорт (Тексас)
 Рокпорт (Арканзас)
 Рокпорт (Индијана)
 Рокпорт (Кентаки)